Název Machovice má více míst:
 Machovice, část obce Pertoltice v okrese Kutná Hora
 Machovice (Přídolí), část obce Přídolí v okrese Český Krumlov
 Machovice (Čejkovice), zaniklá vesnice a tvrz na území obce Čejkovice v okrese České Budějovice